John Struthers est un nom pouvant désigner:

 (1776-1853), poète et écrivain écossais
 (1823-1899), anatomiste et professeur écossais
 (1851-1915), pasteur et auteur écossais

Voir aussi

Struthers, John